Кэгни — фамилия. Известные носители:
 Кэгни, Джеймс
 Кэгни, Джинн